Натуральне число 1453
 1453 рік до нашої ери
 1453 рік нашої ери